Алексєєвський Микола Євгенович (10 (23) травня 1912, Петропавловськ — 23 вересня 1993) — радянський фізик.

Див. також 
 Алексєєвський район